ПЗЗ-матриця (скор. від «прилад із зарядним зв'язком»), або CCD-матриця (скор. від ) — спеціалізована аналогова інтегральна мікросхема, що складається з світлочутливих фотодіодів, виконана на основі кремнію, що використовує технологію ПЗЗ — приладів із зарядним зв'язком.

ПЗЗ-матриці випускаються і активно використовуються компаніями Nikon, Canon, Sony, Fujitsu, Kodak, Matsushita, Philips та багатьма іншими.

Див. також 
 Прилад із зарядовим зв'язком

Джерела 
 Willard S. Boyle. Nobel Lecture: CCD—An extension of man's view (англ.) // Rev. Mod. Phys.. — 2010. — Vol. 82, iss. 3. — P. 2305—2306.
 George E. Smith. Nobel Lecture: The invention and early history of the CCD (англ.) // Rev. Mod. Phys.. — 2010. — Vol. 82, iss. 3. — P. 2307—2312.

Фототехніка